«Пробі́г з вірою в се́рці» — соціальна ініціатива компанії «Данон» в Україні, спрямована на допомогу дітям із кардіологічними захворюваннями. Щорічний благодійний марафон для всієї родини проходить восени у різних містах України. Метою Пробігу є збір коштів для придбання необхідного обладнання для діагностики та лікування дітей із вадами серця. Девіз проекту: «Біжимо, щоб билися дитячі серця!».

Проект стартував 2010 року в м. Херсон, а восени 2015 року до благодійного марафону приєднаються вже 5 міст: Київ, Херсон, Кременчук, Вінниця, Львів. Долучитися до пробігу можуть всі охочі, адже небайдужість та участь кожного дуже важливі!

Ініціатором проекту виступає компанія «Данон» в Україні, захід здійснюється за підтримки органів влади, компаній-партнерів.

Чому це важливо? 

За середньозваженими статистичними показниками, в Україні від 7 до 14 малюків на 1000 немовлят з'являються на світ із вродженими вадами серця. 42% з них не доживуть до року, якщо не будуть вчасно прооперовані. Враховуючи, що показники ранньої дитячої смертності в Україні випереджають європейські майже вдвічі, не має часу на зволікання. Своєчасна діагностика серцевих захворювань значно підвищує шанси маленького пацієнта на якнайшвидше і повне одужання. На жаль, в Україні лише деякі медичні установи мають можливість вчасно діагностувати кардіологічні відхилення і попередити їхній розвиток. Саме з метою допомоги дитячим лікарням у закупівлі необхідного обладнання чуйні та добрі жителі українських міст приєднуються до «Пробігу з вірою в серці». Цим вони показують свою небайдужість та рішучість боротися із серцевими захворюваннями, дарують надію та віру у мрію родини, рятуючи чиєсь маленьке, але таке вагоме життя.

Мета проекту «Пробіг з вірою в серці» 

Основна ціль «Пробігу з вірою в серці» — допомогти дітям із кардіологічними захворюваннями, підвищуючи рівень технічного забезпечення регіональних лікарень шляхом закупівлі необхідного медичного обладнання. Невід'ємною частиною марафону є підвищення обізнаності, а також активне долучення громадськості до вирішення суспільних проблем, а також пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та дорослих, розвитку спорту, молодіжного та дитячого волонтерського руху.

Ключові дати 

Перший пробіг відбувся 2010 року в Херсоні, а згодом благодійні марафони стали доброю традицією, поширюючись іншими містами України. Так, 2011 року в рамках Пробігу до Херсона приєднався Кременчук, а 2012-го долучилися ще Дніпропетровськ і Полтава. Восени 2013 року Вінниця п'ятою перейняла естафету, і саме тут була зібрана рекордна за всі перші чотири роки існування Пробігу сума — 145 723 грн. Амбіції компанії-організатора «Данон» набирають все більших обертів: щороку компанія планує долучати до «Пробігу з вірою в серці» все більше й більше українських міст.

2010 рік 
1-й пробіг у Херсоні: 2 500 учасників, 70 000 грн.
 Обладнання для дистанційних відеоконсультацій для кардіологічного відділення Херсонської дитячої обласної лікарні.

2011 рік 
5 800 учасників, 147 517 грн.
 Херсон: 2 800 учасників, 76 279 грн. Діагностичне обладнання, необхідне для обстеження дітей з порушеннями ритму серця, для кардіологічного відділення Херсонської дитячої обласної лікарні.
 Кременчук: 3 000 учасників, 70 238 грн. Апарат штучної вентиляції легенів для пологового відділення Кременчуцької міської лікарні № 2.

2012 рік 
16 500 учасників, 316 437 грн. Дніпропетровськ: 7 000 учасників, 92 348 грн. УЗД — сканер для Дніпропетровської міської дитячої клінічної лікарні № 2.
 Кременчук: 3 000 учасників, 73 047 грн. Реанімаційний апарат для Кременчуцького міського пологового будинку.
 Херсон: 5 000 учасників, 81 019 грн. Компресор для кардіологічного відділення Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.
 Полтава: 1 500 учасників, 70 023 грн. Автоматичний аналізатор крові для Полтавської міської лікарні № 5.

2013 рік 
17 805 учасників, 459 126 грн.
 Дніпропетровськ: 5 000 учасників, 74 123 грн, медичне обладнання для Дніпропетровської дитячої міської клінічної лікарні № 2.
 Херсон: 3 000 учасників, 96 840 грн, кардіологічне обладнання для Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні.
 Кременчук: 3 000 учасників, 71 260 грн, кардіологічне обладнання для Кременчуцького міського пологового будинку.
 Вінниця: 4 805 учасників, 145 723 грн, кардіологічне обладнання для Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні.
 Полтава: 2 000 учасників, 71 180 грн, кардіологічне обладнання для Полтавської дитячої міської клінічної лікарні.

2014 рік 

14 740 учасників, 606 957 грн
 Дитяча міська клінічна лікарня № 2 міста Дніпропетровськ (вул. Свердлова, 29).
 Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (вул. Маяковського, 138)
 Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня (вул. Українська, 81)
 Міський пологовий будинок міста Кременчук (вул. Цюрупи 20\3)
 Львівська міська дитяча клінічна лікарня (вул. Пилипа Орлика, 4)
Окрім придбання кардіологічного обладнання, яке наприкінці листопада було передано до регіональних дитячих лікарень Дніпропетровська, Вінниці, Херсона, Кременчука та Львова, за результатами проекту "Пробіг з вірою в серці" також вдалось забезпечити операції на серці 3 дітей.

2015 рік 
Всі кошти зібрані під час акції у 2015 році спрямовуються на придбання медичного обладнання до наступних медичних установ у міста, що приймають пробіги:
 Київ - Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (В.Чорновола, 28\1)
 Вінниця - Вінницька міська клінічна лікарня «Центр матері та дитини» (вул. Маяковського, 138)
 Львів  - Львівська міська дитяча клінічна лікарня (вул. Пилипа Орлика, 4)
 Херсон  - Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня (вул. Українська, 81)
 Кременчук – Кременчуцька друга міська лікарня (вул. Генерала Мангорова, 7)

Примітки

Посилання 
 Сайт проекту http://ukrrun.com.ua/
 У Полтаві відбувся «Пробіг з вірою в серці», day.kiev.ua
 «Пробег с верой в сердце» в Днепропетровске!, unian.net
 У Кременчук на «Пробіг із вірою в серці» приїдуть зірки «Х — фактору», vestnik.in.ua
 Благотворительный «Пробег с верой в сердце 2013» в Виннице: собрано рекордных 145 тысяч грн, myvin.com.ua
 Благодійний марафон «Пробіг з вірою в серці» зібрав у Херсоні понад 76 тисяч гривень, ukrinform.ua

Відео

Телерепортажі 
 ICTV, Дніпропетровськ
 ТСН, Херсон
 Вже вдруге у Полтаві відбудеться «Пробіг з вірою в серці»

Любительське 
 «Пробег с верой в сердце 2011»
 Пробіг з вірою в серці 2013. Приходь! Біжи! Допоможи!

Благодійні заходи
Спортивні змагання